Габриэль Францевич Вогралик (, Киев — 28 февраля 1937, Томск) — российский и советский инфекционист, эпидемиолог, профессор на кафедре инфекционных болезней Томского университета.

Биография

Научные труды 
 К вопросу о лечении возвратного тифа неосальварсаном // Известия Томского университета. 1924. Т. 73;
 К вопросу о лечении общей инфекции крови // Известия Томского университета. 1925. Т. 76;
 Жел. пищеварение у детей грудного возраста. Л., 1925;
 Внутрибольничные заражения и меры борьбы с ними // Сибирский медицинский журнал. 1930. № 1;
 Терапия брюшного тифа лизатами брюшнотифозного бацилла // Сибирский медицинский архив. 1930. Т. 4, кн. 10–12;
 Заболевания тифо-паратифозной группы. Томск, 1931;
 Совместно с Е.К. Анисимовой. Жел. пищеварение у больных острыми инфекционными заболеваниями. Томск, 1932;
 Учение об эпидемических заболеваниях. Томск, 1935. Ч. 1, 2;
 Сыпной тиф у детей. Томск, 1937;
 Заболевания тифо-паратифозной группы. Томск, 1938.

Примечания

Литература 
 Большая медицинская энциклопедия (БМЭ). 2-е изд. 1958. Т. 5;
 Большая медицинская энциклопедия (БМЭ). 3-е изд. 1976. Т. 4;
 Габриель Францевич Вогралик // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1937. Т. 19, № 2;
 Карпов С.П. Г.Ф. Вогралик – видный советский инфекционист и эпидемиолог (к 25-летию со дня смерти) // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1962. № 7;
 Лепехин А.В., Ожигова В.С. Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией // Материалы по истории кафедр педиатрического факультета. Томск, 1988;
 Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 2. 1917–1945. Томск, 1998;
 Федотов Н. П. Биографический словарь «Профессора медицинского факультета Томского университета и медицинского института за 75 лет его существования (1888–1963)» // Сибирский медицинский журнал. Томск, 2000. № 3;
 Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицинского университета (1878–2013): Биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, М.В. Грибовский, Г.И. Мендрина, А.И. Венгеровский, В.В. Новицкий. 2-е изд., испр. и доп. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. Т. 1.
 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 102. Оп. 2. Д. 853;
 Личное дело проф. Г.Ф. Вогралика // Архив СибГМУ.

Ссылки 
 

Преподаватели Томского государственного университета
Эпидемиологи СССР